

Oudere versies tot 2.4

Tijdlijn v0.1-v2.4.37

Versie 2.6.x

Tijdlijn v2.6

Versie 3.x

Tijdlijn v3

Versie 4.x

Tijdlijn v4

Versie 5.x

Tijdlijn v5

Zie ook
 Linuxkernel

Linux
Kernel
Linuxkernel